mini|120px| Amsterdam
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1930 war das dritte Turnier in dieser Disziplin des Karambolage und fand vom 8. bis zum 11. Mai 1930 in Amsterdam statt.

Geschichte 
Nach Abschluss der Finalrunde waren vier Akteure punktgleich mit je 5 Siegen und zwei Niederlagen. Nach Reglement wurden Stichpartien im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Hierbei kamen Henk Robijns, Edmond Soussa und Arnoud Sengers zu je zwei Siegen und einer Niederlage. Emile Zaman verlor alle drei Partien. Jetzt entschied der bessere Durchschnitt über den Sieg. Robijns erzielte einen GD von 0,583, Soussa 0,558 und Sengers 0,498. Somit war Henk Robijns der neue Weltmeister. Zaman stellte mit 10 einen neuen Weltrekord in der Höchstserie auf.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Vorrundengruppen „Jeder gegen Jeden“ bis 50 Punkte. Die Gruppe A bestand aus 6 Spielern. Die Gruppe B aus 5 Spielern. Der Titelverteidiger Edmond Soussa war für die Finalrunde gesetzt. Die beiden Gruppenletzten schieden aus.

Teilnehmer

Vorrunde

Finalrunde

Weblinks

Einzelnachweise 

1930
Karambolageveranstaltung 1930
Billardturnier in Amsterdam